Скот Поллард (; род. 12 февраля 1975, Мюррей, штат Юта) — американский баскетболист, игравший на позициях центрового и тяжёлого форварда. Уокер играл за Канзасский университет и был задрафтован под 19 номером командой «Детройт Пистонс», где играл до 1998 года. Поллард продолжил играть в НБА за «Сакраменто Кингз» (1999—2003), «Индиана Пэйсерс» (2003—2006), «Кливленд Кавальерс» (2006—2007) и «Бостон Селтикс» (2007—2008). В сезоне 2007/2008 в составе «Бостон Селтикс» стал чемпионом НБА.

Ранняя жизнь и колледж 
Поллард была одним из шести детей в набожной семье святых последних дней, но Поллард никогда не принимал эту религию. Его отец, Перл Поллард, играл в баскетбол в Университете Юты. В течение трех лет он играл в баскетбол в средней школе Торри Пайнс в Сан-Диего, а затем переехал в Кенневик (штат Вашингтон), чтобы играть за старшую школу Камиакин большую часть своего последнего года обучения. После чего он поступил в Канзасский университет, который окончил в 1997 году со степенью в области образования. Играя в баскетбол NCAA, Поллард стал шестым в истории «Джейхокса» среди игроков по штрафными бросками (358), четвертым по подборам (850) и вторым по блок-шотам (218).

Баскетбольная карьера 
Поллард был выбран под 19-м номером на драфте НБА 1997 года командой «Детройт Пистонс», в которой он дебютировал в сезоне 1997/98. В 33 играх за «Пистонс» он набирал в среднем 2.7 очка, 2.2 подбора и 0.3 передачи за игру.

Его обменяли в «Атланта Хокс» на Кристиана Леттнера, но Поллард так и не подошел и, и почти месяц спустя от него отказались. Поллард был обменён в «Сакраменто Кингз». В составе новой команды он получил травму, которая позволила ему сыграть только шестнадцать игр в сокращенном из-за локаута сезоне 1998/99. Именно во время своего пребывания в «Кингз» он стал надежной заменой для центрового Владе Диваца, а также подменял Криса Уэббера на позиции тяжелого форварда, когда тот был травмирован.

Сезон 2002/03 для Полларда был омрачён травмами. После этого сезона его обменяли в «Индиана Пэйсерс». В составе нового клуба Поллард набирал в среднем 3.4 подбора, 3.2 очка и 0.4 передачи за игру. 

Контракт Полларда с «Пэйсерс» истек после сезона 2005/06. 18 августа 2006 года Поллард подписал однолетний контракт с «Кливленд Кавальерс». В финале НБА 2007 года «Кавальерс» проиграл «Сан-Антонио Спёрс» в серии со счётом 0:4, а Поллард отыграл одну минуту второй игры.

9 августа 2007 года Поллард подписал однолетний контракт с «Бостон Селтикс». Поллард выбрал №66 в качестве своего нового номера на униформе и в шутку заявил, что взял его, потому что ему не разрешат иметь три шестерки. Он отыграл ограниченное количество минут в течение сезона и не принял участие в чемпионском плей-офф НБА 2008 года. Вскоре после этого Поллард завершил карьеру баскетболиста.

Статистика

Причёски 
Поллард был известен в НБА своими необычными прическами, которые включали ирокез, конский хвост и лысую голову. 2 января 2006 года он представил новую прическу, появившись с двумя конскими хвостами во время домашней игры «Пейсерс» против «Сиэтл Суперсоникс».

Во время пребывания в «Сакраменто Кингз» Поллард получил прозвище «Самурай Скот».

Примечания

Ссылки 
Профиль на NBA.com
Профиль  на Basketball-Reference.com
PlanetPollard.com  (официальный сайт)

Баскетболисты США
Центровые
Тяжёлые форварды
Игроки «Канзас Джейхокс» (баскетбол)
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Бостон Селтикс»